Partito Liberal Democratico (Liberal Democratic Party) – partito politico australiano
Partito Liberal Democratico () – partito politico giapponese
Partito Liberal-Democratico (Либерално-Демократска Партија, Liberalno-Demokratska Partija) – partito politico macedone
Partito Liberal-Democratico di Russia (Либерально – Демократическая Партия России) – partito politico russo
Partito Liberal-Democratico (Либерално-демократска партија) – partito politico serbo
Partito Liberale Democratico (Liberalno Demokratska Stranka, Либерално Демократска Странка) – partito politico bosniaco
Partito Liberale Democratico (Freie Demokratische Partei, FDP) – partito politico tedesco
Partito Liberale Democratico – partito politico del Regno d'Italia
Partito Liberale Democratico – partito politico rumeno
Partito Liberale Democratico Armeno – partito politico armeno
Partito Liberale Democratico di Moldavia – partito politico moldavo

Pagine correlate
Partito Democratico Liberale